S57 peut faire référence à :
 Le conseil de prudence: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu, sur les étiquettes de produits chimiques ;
 Écrasement de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies ;
 , un sous-marin de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres